Anscombe ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Anscombe (G.E.M. Anscombe; 1919–2001), britische Philosophin
 Frank Anscombe (1918–2001), englischer Statistiker
 Gareth Anscombe (* 1991), walisischer Rugby-Union-Spieler